Ouane peut désigner :
 Adama Ouane (1948-), un homme politique malien ;
 Moctar Ouane (1955-), homme politique malien et Premier ministre du Mali de 2020 a 2021.